Osoby o tym nazwisku:
 Jadwiga Niedzielko-Mozol – polska pediatra i chirurg dziecięcy
 Stanisław Mozol – polski robotnik, poseł na Sejm